— японский фильм 1987 года режиссёра Кона Итикавы, экранизация одноимённой народной сказки, записанной в X веке и считающейся древнейшим из сохранившихся до наших дней японским рассказом и одним из древнейших предшественников научной фантастики. В СССР фильм был впервые показан в 1990 году с дубляжом киностудии «Союзмультфильм».

Сюжет 
Семья бедных ремесленников — старый резчик по бамбуку (такэтори) Мияцуко и его жена ткачиха Таёсимэ, — потерявшие единственную и долгожданную пятилетнюю дочь Каю, становятся свидетелями странного явления (напомнившего бы современному человеку падение метеорита). Видя зарево в стороне бамбуковой рощи и беспокоясь как за материал для своей работы, так и за расположенную в роще могилу дочери, Мияцуко с утра идет проверить это место.

К своему облегчению, и то, и другое он находит нетронутым — однако помимо этого, он находит странное металлическое «яйцо» с маленьким ребёнком внутри. Полный сомнений, старик с конце концов решается отнести находку деревенскому старосте, однако ещё до конца пути выбравшийся из заключения ребёнок вырастает до пятилетней девочки, как две капли воды похожей на его умершую дочь, за исключением молчаливости и прозрачно-голубых глаз. По настоянию жены, которую не пугают даже необычные детали, бедняки оставляют девочку себе.

Это отнюдь не облегчает им жизнь — «непохожесть» и небольшие магические умения заставляют деревенских подозревать в ней ведьму. Однако проходит немного времени, и происходят два более приятных события: Кая внезапно вырастает во взрослую девушку, обретает речь и меняет цвет глаз на более привычный, а найденное вместе с ней «яйцо», при попытке резчика продать металл кузнецу, оказывается состоящим из чистейшего золота.

Мияцуко покупает дом и перевозит семью в богатый городской квартал, где никому не известно прошлое Каи и есть возможность выдать её замуж за человека более высокого круга. Предчувствия его не обманывают — в красавицу, тут же прозванную Кагуя-химэ («Принцесса, сияющая в ночи»), влюбляются трое молодых вельмож.

В нерешительности отказать претендентам, Кагуя дает им испытание — привезти три легендарных предмета: ветку жемчужного дерева с острова Хорай, неопалимую шкурку огненной мыши и кристалл с шеи дракона. Двое из них, выбравшие более легкие задания, вскоре привозят «сокровища», оказывающиеся на поверку подделками, третий, которого Кая полюбила сама — дайнагон (иногда его пост переводят как «военный министр») Тайхан Отомо — чуть не гибнет, но в итоге привозит реальную драгоценность.

Однако девушка не в силах дать ему счастье — не знавшая раньше о своем происхождении, она не так давно узнала, что является принцессой Луны, единственной выжившей при катастрофе летучего корабля, и её скоро заберут домой, хочет она этого или нет. Родители, возлюбленный, а также влюбившийся в неё император пытаются не допустить расставания, но не в силах остановить неизбежное.

В ролях 
 Резчик бамбука (такэтори) Мияцуко — Тосиро Мифунэ (советский дубляж — Армен Джигарханян)
 Его жена Таёсимэ — Аяко Вакао (советский дубляж — Алина Покровская)
 Кая / Кагуя —  (в детстве),  (взрослая) (советский дубляж — Наталья Вавилова)
 Кузнец — Хирокадзу Ямагути
 Старший советник (дайнагон)  —  (советский дубляж — Алексей Иващенко)
 Принц  — 
 Правый министр (удайдзин)  — Такатоси Такэда
 Император —  (советский дубляж — Аристарх Ливанов)
 Императрица — Кёко Кисида (советский дубляж — Ирина Губанова)

 Режиссёр дубляжа — Алла Гончарова
 Звукооператор — Сергей Карпов
 Автор литературного перевода — Виктор Гущин
 Редактор — Елена Михайлова

Эпизодические роли дублировали: Алексей Борзунов, Алексей Золотницкий, Андрей Ярославцев, Анна Каменкова, Владимир Ферапонтов, Игорь Тарадайкин, Наталья Казначеева, Юрий Маляров, Юрий Саранцев.

Съёмочная группа и другие данные 
 Компания: Toho, Fuji Television
 Продюсеры: , Томоюки Танака, Хироаки Фудзии, Масару Какутани, Дзюнъити Синсака
 Режиссёр: Кон Итикава
 Режиссёрская группа: Масааки Тэдзука, Кадзуо Ёсида, 
 Сценаристы: Синъя Хидака, Кон Итикава, ,  на основе легенды «Повесть о старике Такэтори»
 Композитор: 
 Дизайн костюмов: 
 Оператор: Сэцуо Кобаяси
 Звукооператоры: , Тэцуя Охаси
 Спецэффекты: , , , Такэси Мияниси, Кадзунобу Сампэй, , Кохэй Миками
 Редактор фильма: 
 Даты премьер: 14 сентября 1987 (США), 26 сентября 1987 (Япония)

Награды 

 10-я церемония вручения премии (1987)
 Дебют года — Мэгуми Одака
 11-я церемония вручения премии (1988)
 Выиграны:
 Премия за «Выдающуюся арт-режиссуру» — Синобу Мураки
 Спецприз для членов группы спецэффектов — Тэруёси Накано, Кэнъити Эгути, Ясуюки Иноуэ, Такэси Мияниси, Кадзунобу Сампэй, Эйити Асада, Кохэй Миками

 Номинации в категориях:
 «Фильм года»
 «Выдающаяся режиссура» — Кон Итикава
 «Выдающаяся игра в мужской роли второго плана» — Тосиро Мифунэ
 «Выдающаяся осветительская работа» — Кадзуо Симомура
 «Выдающаяся музыка для фильма» — Кэнсаку Таникава
 «Выдающаяся операторская работа» — Сэцуо Кобаяси
 «Выдающаяся звукооператорская работа» — Тэйити Сайто, Тэцуя Охаси
 «Выдающийся монтаж» — Тидзуко Осада

5-я церемония вручения премии  (1987)
 Вторая («серебряная») премия

Примечания

Ссылки 
 . 
 竹取物語 (1987) на сайте Japanese Movie Database.
 竹取物語 (1987) на сайте Movie Walker.
 , Princess from the Moon на сайте MJSimpson.co.uk — cult movies and the people who make them.
 Princess from the Moon на сайте Molodezhnaja: Bollywood, Hollywood, asiatische Filme & mehr, 15 июля 2008.
 Keith Allen, Princess from the Moon (Taketori Monogatari) (1987) на сайте MOVIERAPTURE.

Фильмы Японии 1987 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фильмы-драмы Японии
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы Японии в жанре фэнтези
Фильмы Кона Итикавы
Экранизации народных сказок